

Sigle 
 Argille e Arenarie di Maestà (nel comune di Arcevia) – sintema stratigrafico delle Marche
 Missile aria-aria (dall'inglese Air-to-Air Missile)

Codici 
 AAM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mala Mala (Sudafrica)
 aam – codice ISO 639-3 della lingua aramanik